Calmonense – abitanti di Calmon
Calmonense – abitanti di Miguel Calmon